Pseudopolydorites radwanskii är en ringmaskart som beskrevs av Glazek, Marcinkowski och Wierzbowski 1971. Pseudopolydorites radwanskii ingår i släktet Pseudopolydorites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
radwanskii